Kernel ( für Kern) steht für:
 Kernel (Betriebssystem), den elementaren Bestandteil eines Betriebssystems 
 Modellierkern, einen Teil einer CAD-Software 
 Kern (Algebra), eine andere Bezeichnung für den Kern eines Gruppenhomomorphismus 
 Kernel (Maschinelles Lernen), eine spezielle Anwendung eines mathematischen Kerns für das maschinelle Lernen 
 Kernel Holding S.A., einen ukrainischen Agrarkonzern
 Kernel, ein Stabilitätskonzept der Kooperativen Spieltheorie

Siehe auch:
 Kern
 Kerndl
 Kernell